Unter dem Namen Aknefug werden drei verschiedene Medikamente zur Behandlung von Akne angeboten:

 Aknefug-EL mit dem Wirkstoff Erythromycin (Antibiotikum)
 Aknefug-ISO mit dem Wirkstoff Isotretinoin
 Aknefug-OXID mit dem Wirkstoff Benzoylperoxid